

Persone 
 Antonino Arata – arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Arata – pittore italiano
 Giulio Ulisse Arata – architetto italiano
 Giuseppe Arata – avvocato e politico italiano
 Hamao Arata – politico ed educatore giapponese
 Michael Arata – attore e produttore cinematografico statunitense
 Paolo Arata – docente e politico italiano 
 Tomoyuki Arata – calciatore giapponese
 Ubaldo Arata – direttore della fotografia ed operatore cinematografico italiano
 Yoshiaki Arata – fisico giapponese

Altro 
 Arata – antroponimo giapponese
 Sede titolare di Arata – sede titolare soppressa della Chiesa cattolica